Джессі Бочко (* 1975) — американський телережисер і продюсер.
 Бочко Олена Юріївна — доктор економічних наук, професор.
 Стівен Бочко (1943—2018) — американський телевізійний сценарист і продюсер, лауреат десяти премій «Еммі».

Примітки